Il termine regìme può significare:

Economia 
 In economia è un insieme di principi, norme, regole e procedure decisionali attorno alle quali convergono le aspettative degli attori (negoziatori – stati – gruppi sociali, economici) in un determinato ambito. Un esempio è il GATT prima che nascesse l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO in inglese)
 Regime fiscale sospensivo
 Regime finanziario
 Regime patrimoniale coniugale
 Regime dei minimi

Fisica 
 In campo scientifico indica la presenza di un fenomeno o di uno stato fisico che influenzano in modo significativo l'ambito di una certa ricerca (es,: "il regime superfluido" o "il regime dello stato solido")

 In meccanica, elettronica, idraulica, e dovunque ci si riferisca a un sistema dinamico, è lo stato stazionario, o comunque accettabilmente stabile raggiunto a seguire di uno stato transitorio. (es.: "la messa a regime (di un impianto)").
 Regime supersonico
 Regime turbolento
 Regime transonico
 Regime subsonico
 Regime laminare
 Regime ipersonico
 Regime sinusoidale
 Velocità di regime

Politica 

 In politica, un regime ovvero una forma di governo.
 Regime dei magistri militum
 Ancien Régime
 Il termine ha assunto, nella storia italiana recente, il significato per antonomasia di regime fascista, a partire dai protagonisti dell'epoca e dell'immediato dopoguerra. Per similitudine oggi può essere inteso, in senso dispregiativo, per regime dittatoriale o regime autoritario.
 Profitti di regime
 Regime del 4 agosto

Geografia 
 Regime fluviale – espressione che indica la variabilità nel deflusso superficiale di un fiume nel corso di un anno in risposta a precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione e caratteristiche del bacino di drenaggio.

Altro 
 Regime – il campo di attività di agenzie incaricate di emettere regolamenti su particolari questioni che non ricadono sotto il controllo dei singoli governi nazionali, come, ad esempio, i regolamenti postali e quelli riguardanti le telecomunicazioni. È talvolta sinonimo di governance
 Regime di circolazione – insieme di regole ed eventualmente di dispositivi ed impianti che garantiscono la circolazione in sicurezza dei diversi veicoli 
 Regime di dispensazione al pubblico dei medicinali – modalità in cui un farmaco viene venduto al pubblico 
 Regime alimentare – dieta
 Regime – libro di Marco Travaglio e Peter Gomez
Regime – rapper Romano classe 2000

Note

Altri progetti